Rebecca Marino era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis USTA Tennis Classic of Troy 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Romina Oprandi che ha battuto in finale Varvara Lepchenko 6–1, 6–2.

Teste di serie

  Romina Oprandi (campionessa)
  Varvara Lepchenko (finale)
  Valerija Savinych (primo turno)
  Camila Giorgi (primo turno)

 Melanie Oudin (primo turno)
 Sharon Fichman (secondo turno)
 Ajla Tomljanović (primo turno)
 Chichi Scholl (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

USTA Tennis Classic of Troy 2011